Wallis-et-Futuna La Première peut désigner :

 Wallis-et-Futuna La Première, une chaîne de télévision ;
 Wallis-et-Futuna La Première, une chaîne de radio.